«Скандальная мисс Пилгрим» () — цветной фильм 1947 года.

Сюжет 
В Бостон приезжает девушка, освоившая профессию машинистки, с попыткой доказать, что у женщин есть равные права и свою работу они могут выполнять не хуже, чем мужчины. 
Бостон к ней относится настороженно. Узнав, что она работает в офисе, ей отказывают в жилье. Еле-еле найдя приют для таких же изгоев, как она сама, Синтия Пилгрим при этом всё же заводит роман со своим начальством. 

История о том, что женщина тоже может работать, если захочет, и вовсе не обязана быть дома и наслаждаться фактом своего замужества.

В ролях 

 Бетти Грейбл
 Дик Хеймс
 Энн Ревир
 Эллин Джослин
 Джин Локхарт
 Элизабет Паттерсон
 Элизабет Рисдон
 Артур Шилдс
 Чарлз Кемпер
 Рой Робертс
 Хэнк Уорден — офисный клерк (в титрах не указан)
 Мэрилин Монро (не подтверждено)

Мэрилин Монро 
Некоторые источники утверждают, что в этом фильме первую роль в кино исполнила Мэрилин Монро. Предположительно, она играла телефонистку. Однако найти Монро в кадре пока никому не удалось, хотя за кадром слышен голос, вероятно, принадлежащий актрисе. Возможно, сцена с ней была вырезана из финальной версии.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1947 года
Музыкальные фильмы США
Фильмы Джорджа Ситона
Фильмы США 1947 года